Dang Ye-Seo, geboren als Tang Na, (* 27. April 1981 in Changchun, China) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie nahm an vier Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Unter dem Namen Tang Na wurde sie im chinesischen Changchun in der Provinz Jilin geboren. 2000 übersiedelte sie nach Südkorea und wurde dort eingebürgert. Fortan trat sie unter dem Namen Dang Ye-Seo auf. Im gleichen Jahr gewann sie die Meisterschaft von Südkorea.

War sie vorher international nicht in Erscheinung getreten, so wurde sie nun unter der Flagge Südkoreas aktiv. Von 2008 bis 2012 nahm Dang Ye-Seo an vier Weltmeisterschaften teil. 2009 erreichte sie im Einzel das Viertelfinale, 2012 wurde sie mit der Mannschaft Dritter.

2008 und 2012 qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Im Einzel besiegte sie 2008 die Australierin Miao Miao, danach verlor sie gegen Feng Tianwei aus Singapur. Mit der Mannschaft gewann sie Bronze. 2012 trat sie nur im Mannschaftswettbewerb an und verhalf dem Team zu Platz Vier.

In der ITTF-Weltrangliste wurde sie im Juni 2009 auf Rang 15 geführt, das war ihre beste Platzierung.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 12. August 2016)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Südkoreaner
Geboren 1981
Frau